Olszewo (gromada w powiecie bielskim)
 Olszewo (gromada w powiecie mrągowskim)
 Olszewo (gromada w powiecie oleckim)
 Olszewo (gromada w powiecie siemiatyckim)
 Olszewo (gromada w powiecie żuromińskim) (sierpecki / żuromiński)

także:
 Olszewo-Borki (gromada)
 Olszewo Węgorzewskie (gromada)